Вита́утас Ла́урушас (; 8 мая 1930, Шяуляй — 29 апреля 2019, Вильнюс) — литовский композитор, педагог, общественный деятель. Народный артист Литовской ССР (1980).

Биография 
Ученик Юлюса Юзелюнаса. В 1963—1975 годах — директор Литовского театра оперы и балета. В 1971—1988 годах — председатель правления Союза Композиторов Литовской ССР и секретарь правления Союза композиторов СССР. Использует различные современные средства музыкальной выразительности, в том числе сонорику и алеаторику. С 1962 года — преподаватель Литовской консерватории, с 1985 года — профессор, в 1983—1994 годах — ректор. Был народным депутатом Верховных советов Литовской ССР и СССР. В 1980—1990 годах — заместитель председателя Верховного совета Литовской ССР.

Сочинения 
 опера «Заблудившиеся птицы» (1967, Вильнюс; либретто Эугениюса Матузявичюса и  )
 кантата «Литва поёт Ленину» (1969)
 кантата «Венок славы» (1973)
 камерная кантата «Пылает ночь» (1982)
 симфоническая поэма «Буревестник» (1960)
 хоровая поэма «Ночные голоса» (1969)
 хоровая поэма «Глаза» (1970)

Награды 
 1975 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР
 1976 — Орден «Знак Почёта»
 1980 — Народный артист Литовской ССР
 1980 — Государственная премия Литовской ССР
 2003 — Офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса
 2003 — Премия Правительства Литвы в области культуры и искусства
 2005 — Национальная премия Литвы по культуре и искусству

Примечания

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 297 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 

Оперные композиторы Литвы
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Литовской ССР 11-го созыва
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Народные артисты Литовской ССР
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР